W46 peut faire référence à :
 Contact avec aiguille à usage médical [aiguille hypodermique], d’après la classification internationale des maladies ;
 W46, la quarante-sixième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres